

Toponyme 

 Fisch, une municipalité allemande.

Patronyme 

 Arline Fisch ;
 Asher Fisch (1958-) ;
 Bernhard Fisch (1926-2020) ;
 Edith (L.) Fisch (1923-2006) ;
 Erika Fisch (1934-) ;
 Hans Ulrich Fisch (1583-1647) ;
 Isidor (Srul) Fisch (1905-1934) ;
 Jedd Fisch (1976-) ;
 Jörg Fisch (1947-) ;
 Klaus Fisch (1893-1975) ;
 Manfred Norbert Fisch (1951-) ;
 Michael Fisch (1964-) ;
 Nathaniel Fisch ;
 Richard Fisch (1926-2011) ;
 Robert O. Fisch (1925-) ;
 Roberto Fisch (1956-2012) ;
 Rudolf Fisch ;
 Stefan Fisch (1952-) ;
 Walter Fisch (1910-1966) ;
 Willy Fisch (1886-1963).

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 Poisson